Ромашина — фамилия.
 Ромашина, Михаил Александрович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда, звеньевой совхоза.
Ромашина — женская форма фамилии .
 Ромашина, Светлана Алексеевна (род. 1989) — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании.
 Ромашина, Татьяна Анатольевна (род. 1960) — советская диктор Центрального телевидения СССР, телеведущая, актриса.

 Ромашина (деревня)